JRU steht für:
 José Rizal University, philippinische private Universität

jru steht für:
 Japreria (ISO-639-3-Code), karibische Sprache in Venezuela

Abkürzung